К-1 Мировой Гран-при 1993 () — первый турнир по кикбоксингу К-1, прошедший в пятницу, 30 апреля 1993 года в Токио, Япония. Турнир был организован создателем каратэ-сейдокайкан Кадзуёси Исии, который намеревался продемонстрировать превосходство своих учеников над иностранными бойцами. На турнире присутствовало 12000 зрителей. Турнир проходил в открытой весовой категории, но был ориентирован, прежде всего, на тяжеловесов.

Участники турнира 
 Масааки Сатакэ был лучшим учеником Кадзуёси Исии и фаворитом в глазах организаторов турнира. Ранее (в 1992 году) для Сатакэ организовывали бои с известными кикбоксерами: Морисом Смитом, Робом Каманом, Петером Артсом, завершавшиеся ничейными результатами. Имея большой опыт выступлений в каратэ, Масааки имел рекорд в кикбоксинге 3-0-3.
 Тодд Хэйс был американским кикбоксером, не имевшим существенных достижений на мировом уровне.
 Бранко Цикатич начиная с 1979 года был одним из лучших кикбоксеров-любителей в полутяжёлом весе, затем перешёл в профессионалы, где стал неоднократным чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу в категориях до 79 кг и до 86 кг. С 1992 года Цикатич выступал в тяжёлом весе, но не имел успеха. Будучи возрастным бойцом (38 лет), он изначально рассматривался как резервный боец, но из-за отказа Денниса Алексио попал в основную сетку. Рекорд Цикатича перед турниром был 86-3-1 (а с любительскими боями — 238-7-1).
 Чангпхыак Киатсонгрыт был чемпионом мира по тайскому боксу по версии IMTF в полутяжёлом весе и считался, возможно, лучшим полутяжем мира. Одновременно он выступал в среднем весе и проводил бои с тяжеловесами, будучи первым бойцом из Таиланда, получившим широкую известность в мире. Чангпхыак был наиболее лёгким бойцом турнира, весив всего 75 кг.
 Морис Смит с 1983 года был чемпионом мира по кикбоксингу по версии WKA в категории до 95 кг. Долгое время оставаясь непобеждённым, он претендовал на лидерство в «американском» кикбоксинге, безуспешно добиваясь боя с Деннисом Алексио. Перед гран-при Морис дважды проиграл молодому голландцу Петеру Артсу, однако продолжал считаться топовым бойцом. Рекорд Смита составлял 45-5-3.
 Тосиюки Атокава как и Сатакэ был представителем каратэ-сейдокайкан и в 1991 году выиграл Кубок мира. Как и Чангпхыак Атокава не был тяжем и подошёл к турниру с весом 80 кг.
 Эрнесто Хост как и Чангпхыак был чемпионом мира по тайскому боксу в полутяжёлом весе, но по версии WMTA. Хост был одним из лучших полутяжей в тайском боксе и пытался достичь того же в «американском» кикбоксинге, но за несколько месяцев до турнира проиграл Рику Руфусу. Рекорд Хоста составлял 31-7.
 Петер Артс обладал титулом чемпиона мира по тайскому боксу в тяжёлом весе по версии WMTA и после побед над Франком Лобманом был лучшим тяжеловесом. В кикбоксинге он также находился среди лучших после побед над Морисом Смитом и имея титул чемпиона в тяжёлом весе по версии IKBF (не была одной из крупнейших федераций). Его рекорд перед турниром был 29-3-1.

Турнирная сетка 
Жирным выделены победители боя.

См.также 
 Турнир на официальном сайте K-1
 K-1 Grand Prix '93 на канале K-1

Кикбоксинг
Международные спортивные соревнования в Токио
1993 год в спорте
Соревнования по кикбоксингу